PHP puede referirse a:
 PHP, un lenguaje de programación de uso general de scripts del lado del servidor.
 Pseudohipoparatiroidismo o PHP, es un grupo heterogéneo de enfermedades raras relacionadas con alteraciones genéticas y/o epigenéticas en el locus GNAS.
 Peso filipino, por su código ISO 4217.
 Partido Humanista Paraguayo, un partido político de Paraguay, de ideología humanista.
 Partido Humanista Peruano, un partido político de Perú, de ideología humanista.